Dürrenbühl steht für:

 Dürrenbühl (Eigeltingen), einen Hof in Eigeltingen
 Dürrenbühl (Grafenhausen), einen Ortsteil von Grafenhausen
 Dürrenbühl (Greppen), einen Ortsteil von Greppen
 Dürrenbühl (Noflen BE), einen Ortsteil von Noflen BE
 Dürrenbühl (Uebeschi), einen Ortsteil von Uebeschi
 Dürrenbühl (Wyssachen), einen Ortsteil von Wyssachen

Siehe auch:
 Tour de Dürrenbühl (Dürrenbühlturm) in Freiburg im Üechtland#Stadtbild und Sehenswürdigkeiten